Мелодрама:
 Мелодрама — жанр видов искусства.
  — мелодрама в кино, мелодраматический фильм.
 «Мелодрама» — французский фильм 1986 года, режиссёр Ален Рене.